Ruptures peut faire référence à :

 Ruptures, un album de bande dessinée de la série Orbital (Dupuis, 2006) ;
 Ruptures, un hebdomadaire ayant paru à Alger de janvier à  ;
 Ruptures, un journal mensuel français ;
 Ruptures, une série télévisée québécoise.

Homonymie de titre